Al-Dżalama – dawna arabska wieś w Izraelu, w dystrykcie Tulkarm
 Al-Dżalama – dawna arabska wieś w Izraelu, w dystrykcie Hajfa
 Al-Dżalama – miejscowość w Syrii, w muhafazie Hama.